Васи́лий IV Ива́нович Шу́йский (ок. 1552, Нижний Новгород — 12 сентября 1612, Гостынин) — русский царь c 1606 по 1610 год (Васи́лий IV Иоа́ннович).

Представитель княжеского рода Шуйских (суздальская ветвь Рюриковичей). После низложения жил в плену у поляков. Последний представитель рода Рюриковичей на российском престоле.

Сын князя Ивана Андреевича Шуйского и Анны Фёдоровны. Прямой потомок в восьмом колене великого князя владимирского Дмитрия III Константиновича. Получил имя Василий в честь святителя Василия Великого, в соответствии с традицией светской христианской двуименности был назван Потапием.

Влиятельный клан Шуйских был представлен при дворе не только Василием, но и его братьями — Андреем, Дмитрием и Иваном Пуговкой.

Служба при Иване Грозном 

В походах 1574, 1576, 1577 и 1579 годах рында с большим сайдаком. В 1580 году «дружка» на свадьбе царя Ивана Грозного. В 1581 году воевода Большого полка в походе к Серпухову. В июле 1582 года воевода Большого полка в походе к Новгороду, при брате Андрее. В апреле 1583 года воевода полка правой руки в походе к Серпухову.

Служба при Фёдоре Ивановиче 
Считался, с прочими князьями Шуйскими, виновным в возмущении московской черни против князя Бельского, в самые первые дни правления нового царя, но несмотря на это, 31 мая 1584 года, в день коронации царя Фёдора Ивановича, пожалован титулом боярина и назначен главой Московской судной палаты. Он не отличался военными успехами, не имел влияния на царя, как член Боярской думы, и был в тени других представителей его рода, более мудрых и талантливых. В 1585 году примирился с царским шурином Борисом Годуновым.

В 1585—1587 годах — воевода смоленский. В 1587 году был в числе челобитчиков царю Фёдору Ивановичу о его разводе с неплодной царицей Ириной Фёдоровной, за что был в опале и сослан в Буй-городок, но вскоре возвращён. В этом же году назначен главным следователем по делу о смерти царевича Димитрия, и с мая жил и работал в Угличе. Во время преследования Шуйских Борисом Годуновым находился в ссылке в Галиче. В 1591 году Борис Годунов, уже не видя опасности в Шуйских, возвратил их в Москву. С тех пор Шуйские в целом вели себя лояльно.

В 1591 году по делу царевича Дмитрия, будучи под строгим надзором Годунова, Шуйский признал причиной смерти царевича самоубийство, несчастный случай. С этого же года был вновь введён в Боярскую думу, затем был новгородским воеводой.

Служба при Борисе и Фёдоре Годуновых 
В 1598 году первый воевода полка правой руки в армии Фёдора Мстиславского в Крымском походе к Серпухову. С января 1605 года назначен воеводой полка правой руки в походе против Лжедмитрия I, одержал победу в битве при Добрыничах, но, не желая победы Борису Годунову, своим бездействием дал самозванцу усилиться.

После смерти Бориса Годунова (13 апреля 1605 года) пытался осуществить государственный переворот, клятвенно уверял волновавшийся народ в самозванстве Лжедмитрия I, но, убедившись в непрочности положения нового царя Фёдора Годунова, стал активно распространять слухи о счастливом спасении царевича, а 1 июня 1605 года прилюдно заявил, что в Угличе вместо царевича Дмитрия был убит попов сын, и что к Москве идёт не Лжедмитрий I, а истинный сын царя Ивана Грозного.

Князь Василий Шуйский, с помощью своих братьев, принялся претворять заговор против нового царя, назначению которого сам способствовал. Но Шуйские очень спешили и не были достаточно осторожны. Заговор раскрылся, и 30 июня 1605 года князь Василий Иванович был назван главным зачинщиком и приговорён Собором к смертной казни. Уже возведённого на лобное место, к удивлению приближённых, царь его помиловал, заменив казнь ссылкой. Князь был удалён в свои галицкие поместья.

Служба при Лжедмитрии I 
В конце 1605 года Лжедмитрий I вернул Шуйских в Москву, так как нуждался в боярской поддержке, и князь Василий Иванович стал пользоваться особым расположением самозванца. От него он получил разрешение на брак (запрещённый Борисом Годуновым), сопровождал его тайные смотрины своей невесты при въезде в Москву. На царской свадьбе ему была доверена почётная обязанность тысячного. Но, несмотря на благоволение нового монарха Лжедмитрия I, вернувшиеся в Москву князья Шуйские приступили к осуществлению нового заговора.

Бунт и воцарение 
Основная статья: Смутное время.

Шуйский был организатором и вдохновителем Московского восстания, которое произошло а. В ходе бунта Лжедмитрий I был убит, а князь Василий Шуйский был очевидцем его смерти, а уже через 2 дня, , группа приверженцев Шуйского «выкликнула» (объявила) его царём, который был среди всех бояр знатнейшим по роду и стал главным претендентом на опустевший престол. Не дожидаясь всенародного избрания, князь Василий Иванович взял власть в свои руки и  Василий Шуйский был коронован в Успенском соборе Новгородским митрополитом Исидором.

Новый царь понимал, что трон под ним стоит шатко и непрочно, и нелюбимый царь начал укреплять своё положение, дав крестоцеловальную запись, ограничивавшую его власть, обещал судить всех по правде, что не станет слушать доносов и никого не будет предавать смерти, не посоветовавшись с боярами. Одной из первых инициатив правительства Шуйского стало то, что в начале июня митрополит Филарет, Нагие (родственники последней супруги Ивана Грозного) и другие заинтересованные лица отправились в Углич, чтобы перенести в Москву останки царевича Димитрия, и князья Шуйские объявили Бориса Годунова убийцей царевича Дмитрия. Вознёс на себя в Архангельском соборе раку с мощами святого царевича Дмитрия, которую специально доставили из Углича. Но и этим ему не удалось найти опоры. Князь Василий Васильевич Голицын сам мечтал о престоле, а некоторые видели царём князя Фёдора Ивановича Мстиславского. Митрополит Филарет возглавлял Романовскую группу. Шуйский боялся его и удалил митрополита обратно в Ростов. На патриарший престол был избран митрополит казанский Гермоген. Многие другие бояре внушали, и не беспочвенно, царю подозрение. Даже посол в Польше говорил тайком, что бояре недовольны царём и хотели бы видеть на престоле сына польского короля — Владислава IV. В мае-июле в Москве то и дело возникали народные волнения такой силы, что иногда правительственные войска приводились в боевую готовность. Серьёзную опасность представляло движение в Северской окраине, где князь Григорий Петрович Шаховской сеял смуту и уверял всех в чудесном спасении Лжедмитрия. 

Шуйский пытался укрепить войско после унизительных поражений, нанесённых царской армии сторонниками Лжедмитрия. При нём в России появился новый воинский устав — результат переработки немецких образцов. В 1607 году был принят свод законов, именовавшийся Соборным уложением. В то же время усилились центробежные тенденции, наиболее заметным проявлением которых было восстание Болотникова, подавленное только в октябре 1607 года. В это время Пётр Никитич Шереметьев усмирял бунтовавшую Астрахань.

В марте 1607 года издал указ, окончательно запретивший крестьянам переходить от одного помещика к другому (Юрьев день). В августе 1607 года на смену Болотникову пришёл новый претендент на престол — Лжедмитрий II. Царские войска были разбиты под Болховом (1 мая 1608). Царь со своим правительством был заперт в Москве, а возникший под её стенами Тушинский лагерь стал альтернативной столицей со своей правительственной иерархией. В довершение всего поляки, не желая покидать Россию, сражались на стороне Лжедмитрия II. Отпущенная из плена Марина Мнишек, коронованная и венчанная царица, попав в Тушино, признала в тушинском воре (так называли нового самозванца) своего мужа, будто бы спасшегося от гибели 17 мая.

К концу 1608 года Шуйский уже не контролировал большую часть регионов страны. Эти обстоятельства вынудили царя Василия Шуйского, чтобы удержаться на престоле и прекратить смуту, обратиться за помощью к шведскому королю Карлу IX, который ещё с 1606 года настойчиво предлагал её. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский 28 февраля 1609 года в Выборге подписал Выборгский трактат, договор об оборонительном союзе России и Швеции против Польши, обещал Швеции территориальные уступки в обмен на вооружённую помощь царскому правительству (см. поход Делагарди). Уступив Корелу с уездом, и отказавшись от прав на Ливонию, правительственные войска получили несколько тысяч наёмников. Командование русско-шведской армией принял на себя князь Михаил Скопин-Шуйский, собрав в Новгороде многих служилых людей и приступив весной к уничтожению тушинцев. Многие видели в молодом и энергичном полководце преемника пожилого и бездетного государя. Русско-шведское войско занимало город за городом, но было вынуждено остановиться в Твери, так как наёмники не получили жалование и отказались идти дальше. Между тем, с конца 1608 года началось самостоятельное народное движение, и не столько за Шуйского, сколько против Самозванца, в защиту порядка и имущества. Борьба против тушинцев началась в Заволжье, на средней Волге и на Оке. К концу 1609 года тушинцы были выбиты из северной части Подмосковья, русские войска соединились в Александровской слободе, откуда пошли на помощь Троице-Сергиеву монастырю, и 12 января 1610 года осада монастыря была снята.

В это время по стране прокатилась волна бунтов из-за повышения цен на хлеб, которые усугублялись интригами в царском правительстве, шли слухи о заговоре убийства царя и озвучивались различные даты. Польский король Сигизмунд III был недоволен союзом Шуйского со шведами, решившись воспользоваться смутой, захватить часть русских земель, а если получится, то и занять русский престол. В феврале 1610 года под Смоленском были подписаны условия, на которых Сигизмунд согласился на царствование в Москве королевича Владислава.

Свержение и плен 

Хотя к марту 1610 года большая часть Московского государства была освобождена от антиправительственных сил, положение осложнялось тем, что в сентябре 1609 года в пределы страны вторгся польско-литовский король Сигизмунд III, осадивший Смоленск.

Царь Василий Шуйский не был популярен в народе:
Царём Василием мало кто был доволен. Главными причинами недовольства были некорректный путь В. Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр, его избравших и игравших им как ребёнком, по выражению современника.
Кроме того, антишуйские настроения в Москве были подогреты неожиданной смертью молодого полководца Скопина-Шуйского.

В Москве к его прежним врагам прибавился митрополит Филарет Романов. Кроме того, Ляпунов, один из бывших сторонников Самозванца, решил возвести на престол князя Голицына и поднял настоящее восстание. Поражение войск Дмитрия Шуйского под Клушином от армии Сигизмунда, во главе с польским гетманом Станиславом Жолкевским, в битве  и восстание в Москве привели к падению Шуйского.

Царь Василий IV Иванович Шуйский, по воле собравшейся толпы  года, во главе с Захарием Ляпуновым, был свергнут с престола частью боярства, столичного и провинциального дворянства (см. Семибоярщина) и насильственно пострижен в монахи (он сам отказался произносить монашеские обеты, за него это делал другой человек) в Чудовом монастыре, где и содержался. Польский гетман Жолкевский потребовал выдать Шуйского вместе с братьями. Он понимал, что для королевича Владислава присутствие в Москве Шуйских очень опасно. Но боярского согласия гетман не получил, он лишь добился, чтобы братьев Шуйских перевели в другие, не московские монастыри, так, князь Василий Иванович был помещён в Иосифо-Волоцкий монастырь, а его братья — в крепость Белую.

Затем, уходя из России, в сентябре 1610 года, Шуйский был выдан (не как монах, а в обычной мирской одежде) польскому гетману Жолкевскому, который в октябре вывез его и его братьев Дмитрия с женою и Ивана под Смоленск, а позднее в Польшу. В Варшаве царь и его братья, как пленники, были представлены 31 октября королю Сигизмунду, принесли ему торжественную присягу и отправлены на содержание в Гостынинский замок.

Князь Василий Иванович Шуйский умер в заключении 12 сентября 1612 года в Гостынинском замке, в 130 вёрстах от Варшавы, через несколько дней там же умер его брат Дмитрий. В 1620 году Сигизмунд торжественно перенёс его гроб в Варшаву, в специально построенный мавзолей.

Третий брат, Иван Иванович Шуйский, был отпущен из польского плена в Россию решением Рады 15 февраля 1620 года.

В 1635 году по просьбе царя Михаила Фёдоровича останки Василия Шуйского были возвращены поляками в Россию, после чего были захоронены в Архангельском соборе Московского Кремля.

Браки и дети 
Василий Шуйский был женат дважды. Первый брак оставался бездетным, после он долгое время был холостяком. Во втором браке, состоявшемся уже после вступления на престол, родились две дочери — Анастасия и Анна: обе умерли во младенчестве. Автор «Бельского летописца» рассказывает:
у царя Василья Ивановичя всея Русии детей было только две дочери, и те во младенчестве преставились; тако зовомы суть Настасья и Анна.

Вторая женитьба, к которой царь Василий Иванович не стремился и на которую согласился только из соображений династической целесообразности, произошла после долгого вдовства, а затем и прямого запрета царя Бориса, опасавшегося увидеть в новом поколении князей Шуйских претендентов на престол, что могло создать угрозу правлению его сына. Уже царь Дмитрий, по сообщению Жака Маржерета, «хотел нарушить этот тяжёлый и незаслуженный запрет, наложенный на старшего князя Шуйского, но произошёл переворот, и вчерашний жених превратился из боярина в царя. Затем необходимость борьбы с врагами, в том числе личное участие в походе под Тулу, на долгое время отодвинули вопросы о других государственных и династических интересах», как пишет биограф Шуйского Вячеслав Козляков. Наследником царя считался его брат Дмитрий.

 Первая жена — княжна Елена Михайловна Репнина (ум. 1592). Возможно, брак закончился разводом.
 Вторая жена (с 1608) — княжна Мария Петровна Буйносова-Ростовская, в девичестве Екатерина, в иночестве Елена (ум. 1626), дочь князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского.

 Царевна Анна Васильевна (1609 — 26 сентября 1609 года), умерла во младенчестве. Была погребена в Вознесенском монастыре в Московском Кремле; после его разрушения большевиками останки вместе с прочими были перенесены в подземную палату южной пристройки Архангельского собора, где находятся и сейчас. Гробница была найдена в ходе работ по исследованию некрополя Вознесенского монастыря в Кремле. Исследователь некрополя Вознесенского монастыря Татьяна Панова приводит надпись на крышке саркофага: «Лета 7118 сентября в 26 ден на памят святаго апостола Ивана Богослова преставис дще государя царя и великого князя Василия Ивановича всея Руси царевна и великая княжна Анна Васильевна всея Руси».
 Царевна Анастасия Васильевна (1610), умерла во младенчестве. Похоронена в Суздальском Покровском монастыре — по месту ссылки своей матери.

Самозваные сыновья Василия IV 
В 1639 году появились самозванцы, выдававшие себя за сыновей Василия IV. Так, в январе 1639 года в Польше появился первый Лжесимеон Шуйский, который вскоре таинственно исчез. Летом 1639 года в Молдавии появился второй Лжесимеон, он также не сыграл никакой заметной роли в истории и вскоре был выдан Москве. В 1644 году за царевича Иоанна Шуйского выдавал себя Тимофей Анкудинов — самозванец с мировой известностью, но и ему не удалось сыграть никакой роли в политическом устройстве Русского царства.

В искусстве 

Василий Шуйский является одним из главных действующих лиц трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов», романа Ю. И. Фёдорова «Борис Годунов».

 Игровое кино
 1954 — «Борис Годунов» — Никандр Ханаев
 1961 — «Борис Годунов» — Эндрю Маккинли
 1970 — «Борис Годунов. Сцены из трагедии» — Леонид Броневой
 1986 — «Борис Годунов» — Анатолий Ромашин
 1987 — «Борис Годунов» — Валерий Шептекита (поёт Владимир Гуров)
 1989 — «Борис Годунов» — 
 2011 — «Борис Годунов» — Леонид Громов
 2018 — «Годунов» — Андрей Мерзликин
 2022 — «Янычар» — Виталий Коваленко

См. также 
 Список сторонников Василия Шуйского

Примечания

Литература 
 Абрамович Г. В. Князья Шуйские и российский трон. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. — 192 с. — ISBN 5-288-00605-9.
 
 
 
 Либрович С. Ф. Царь в плену — история пребывания Василия Шуйского в Польше. — 1904.
 
 
 
 
 Сост. коллек. автор. Энциклопедия царей и императоров. Россия IX—XX века. — Изд: Рооса, 2007. — Василий IV Иванович Шуйский. — С. 146—149. — ISBN 978-5-91926-025-7.
 Сост. М. Д. Хмыров. Алфавитно-справочный перечень Государей российских и замечательнейших особ их крови. — СПб, 1870. — Василий IV Иванович Шуйский. — С. 19—20.

Ссылки 

 Былое России: Предки Василия IV Ивановича Шуйского, царя всея Руси (до 10-го поколения)
 В. О. Ключевский, Курс русской истории, лекция 42.

Свергнутые монархи
Монархи, насильно постриженные в монахи
Василий Иванович
Шуйский, Василий Иванович
Шуйский, Василий Иванович
Награждённые именным оружием (Россия)
Похороненные в Архангельском соборе (Московский Кремль)
Русские цари
Бояре
Воеводы Смоленска
Пленники в Речи Посполитой
Умершие в плену